Либрамијенто а Халпан има више значења:

 Либрамијенто а Халпан (Куилапам де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Либрамијенто а Халпан (Сан Рајмундо Халпан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику